

São João Batista est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 São João Batista est une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 São João Batista do Glória est une municipalité de l'État du Minas Gerais.

Autre langues

 En français :  ; Saint Jean-Baptiste pour le personnage éponyme.

Sao Joao Batista